Джон До́херти (, ) — имя и фамилия следующих персоналий:
 Дохерти, Джон (английский футболист) (John Doherty) (1935—2007) — английский футболист, нападающий.
 Дохерти, Джон (шотландский футболист) (John Docherty) (род. 1940) — шотландский футболист и футбольный тренер.